Ground zero è un termine utilizzato per indicare il luogo sulla superficie terrestre-marina perpendicolare all'epicentro di una esplosione atomica. Con esso ci si riferisce anche a sito del World Trade Center di New York distrutto in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001.

Cinema 
 Ground Zero – film del 1987 diretto da Bruce Myles e Michael Pattinson
 Ground Zero – film del 2000 diretto da Richard Friedman

Letteratura 
 Ground Zero – raccolta di saggi di Andrew Holleran del 1988
 Ground Zero – romanzo di Kevin J. Anderson del 1995

Musica 
 Ground Zero – gruppo musicale giapponese
 Ground Zero – album dei Vindictiv del 2009
 Ground Zero – album degli As Blood Runs Black del 2014